Финал Кубка УЕФА 2000 года — финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 1999/00, 29-го сезона в истории Кубка УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 17 мая 2000 года, на стадионе «Паркен» в Копенгагене. В матче встретились турецкий «Галатасарай» и английский «Арсенал». «Галатасарай» победил в серии пенальти со счётом 4:1, так как основное и дополнительное время закончилось нулевой ничьей. Тем самым «Галатасарай» стал первым клубом из Турции, которому удалось выиграть европейский клубный трофей.

Матч был ознаменован  и серией фанатских драк, получивших название «Битва при Копенгагене» ().

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок УЕФА 1999/2000

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира 

2000
Кубок УЕФА
Май 2000 года
Лига Европы УЕФА 2000
Лига Европы УЕФА 2000
Международные соревнования по футболу в Дании
События 17 мая
Спорт в Дании в 2000 году